Municipio de Bolton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bolton (condado de Columbus, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Columbus.
 Municipio de Bolton (condado de Cowley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.